

Cinema 
 Love & Secrets (All Good Things) – film del 2010 diretto da Andrew Jarecki

Musica 
 All Good Things – album di Sissel Kyrkjebø del 2000
 All Good Things (Come to an End) – singolo di Nelly Furtado del 2006, dall'album Loose
 All Good Things – singolo di Mandy Moore del 2007, dall'album Wild Hope

Televisione 
 Ieri, oggi, domani (All Good Things...) – episodio in due parti della settima stagione di Star Trek: The Next Generation
 Per sempre (prima parte) (All Good Things...) – episodio della sesta stagione di Dawson's Creek
 Scelte difficili (All Good Things) – episodio della terza stagione di Nikita